Novo Lino kan syfta på:

Brasilien 

 Novo Lino (kommun), Alagoas, 
 Novo Lino (ort), Alagoas,